

Architettura 
Stati Uniti d'America
 Cimitero di Sleepy Hollow – cimitero di Concord, nel Massachusetts
 Cimitero di Sleepy Hollow – cimitero dell'omonimo villaggio dello stato di New York

Cinema e televisione
Sleepy Hollow  – film del 1911 diretto da Milton J. Fahrney
Sleepy Hollow  – film documentario del 1921
Il mistero di Sleepy Hollow (Sleepy Hollow) – film del 1999 diretto da Tim Burton
Sleepy Hollow  – serie televisiva del 2013 prodotta per la Fox

Musica 
 Sleepy Hollow – singolo di Trippie Redd del 2020

Geografia
Stati Uniti
 Sleepy Hollow – CDP della Contea di Marin, California
 Sleepy Hollow – Contea di San Bernardino, California
Sleepy Hollow  – villaggio dello Stato di New York
Sleepy Hollow  – villaggio dell'Illinois
Sleepy Hollow  – comunità non incorporata dell'Indiana
Sleepy Hollow  – comunità non incorporata della Virginia
Sleepy Hollow  – CDP del Wyoming

Pagine correlate 
 Cimitero di Sleepy Hollow